Gendingan (Kedungwaru)
 Gendingan (Widodaren)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing